Маргон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Маргон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро